O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2019-20 foi a décima sexta edição da primeira divisão do futebol neozelandês. No dia 19 de março de 2020, a New Zealand Football, responsável por organizar o campeonato, declarou o Auckland City como o campeão dessa edição. A decisão foi tomada após o cancelamento do campeonato, por causa da pandemia de COVID-19. No dia em que foi paralisado, o Auckland liderava o torneio com três pontos de vantagem para o segundo colocado, o Team Wellington.

Participantes

Regulamento 
Na primeira fase, os 10 clubes participantes se enfrentam em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. Os quatro melhores times se classificam para a fase de playoffs sendo disputada em jogo único, onde em uma semifinal se enfrentam o primeiro e quarto colocados, e na outra o segundo e terceiro colocados. Ambos os vencedores decidem o título do campeonato, também em jogo único.

Ambos finalistas garantem as vagas da Nova Zelândia para a edição seguinte da Liga dos Campeões da Oceania. Não existe rebaixamento no Campeonato Neozelandês de Futebol.

Paralisação e Cancelamento 
Após a pandemia de COVID-19 obrigar que grande parte dos campeonatos de futebol fossem paralisados em todo o planeta, a Federação Neozelandesa de Futebol decidiu por cancelar o Campeonato Neozelandês e declarar o Auckland City como o campeão da temporada. Faltando apenas duas rodadas para o fim da temporada regular, no dia 19 de março de 2020, data do cancelamento do torneio, o Auckland liderava o campeonato com uma vantagem de três pontos para o Team Wellington, que foi declarado vice campeão. Ambas as equipes se classificaram para a Liga dos Campeões da OFC de 2021.

"Esta decisão foi tomada depois de terem sido consultados todos os clubes da liga. Foi também procurado o conselho de médicos especializados em futebol", explicou a Federação em seu site oficial.

Classificação 
Atualizado em 19 de março de 2020.

Referências 

2019-20
Eventos desportivos cancelados devido à pandemia de COVID-19